Карабан Артем Олександрович (1993—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карабан В'ячеслав Іванович (* 1947) — український вчений-перекладознавець і мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України.
 Карабан Павло Самійлович (1894—1968) — поет та перекладач з української мови радянських часів.

Див. також 
 Карабань